South Brunswick  to:
 South Brunswick –  to konglomerat  miast  w stanie New Jersey  w USA (South Brunswick Township)
  South Brunswick – miejscowość w stanie Karolina Północna w USA